

Toponyme 

 Trémont, commune française de Maine-et-Loire ;
 Trémont, commune française de l'Orne ;
 Trémont-sur-Saulx, commune française de la Meuse ;
 Tremont, un village américain du comté de Tazewell dans l'Illinois ;
 Tremont, une localité américaine du comté de Hancock dans le Maine.
 .

Patronyme 

 Louis-Philippe-Joseph Girod de Vienney, baron de Trémont (1779-1852), préfet français et mécène ;
 Auguste Trémont (1892-1980), peintre et sculpteur luxembourgeois ;
 Bernard Trémont (né en 1954), joueur français de rugby à XV et homme d'affaires.